Ernst Weiss peut désigner :
Ernst Weiss (1882-1940), écrivain autrichien ;
Ernst Weiss (1912-1997), boxeur autrichien.